

Biografia

Infanzia 

I suoi genitori erano il re Alessandro I di Grecia e Aspasia Manos. Nacque ad Atene dopo la morte del padre.

Come figlia di Aspasia e nipote di Petros Manos e Maria Argyropoulos, era l'unica discendente della famiglia reale greca che avesse sangue greco nelle recenti generazioni. Attraverso la madre era discendente dalla nobiltà greca di Istanbul (Fanarioti). Da parte del padre, invece, Alessandra discendeva da alcuni imperatori bizantini e da sovrani balcanici di epoca medievale.

Figlia postuma (nacque dopo la morte del padre), fu riconosciuta Principessa di Grecia e Danimarca, sebbene crebbe rifuggita dalle famiglie reali di origine tedesca.

Matrimonio 

Il 20 marzo 1944 sposò Pietro II di Jugoslavia, in esilio a Londra.

Morte 

Morì nel West Sussex, in Regno Unito, ed è stata seppellita nella residenza reale privata a Tatoi in Grecia, fino all'anno 2013, quando è stata esumata, riportata in Serbia, e seppellita con suo marito nella chiesa di San Giorgio a Oplenac il 26 maggio 2013.

Discendenza 

Dal matrimonio tra Pietro II di Jugoslavia e Alessandra di Grecia nacque un unico figlio:
 Alessandro, principe di Jugoslavia (1945).

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze greche

Onorificenze jugoslave

Note

Altri progetti 

Alessandra di Grecia (1921-1993)
Consorti dei sovrani serbi
Sepolti nella chiesa di San Giorgio a Oplenac